Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аманда Кетцер.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Кетцер з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1999 Draw 

1999
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд